Brandis steht für:
 Brandis (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Brandis steht für

Adelsgeschlechter:
 Brandis (niedersächsisches Adelsgeschlecht)
 Brandis (schweizerisches Adelsgeschlecht)
 Brandis (tirolisches Adelsgeschlecht)
 Zelion genannt Brandis, westfälisches Adelsgeschlecht, Werler Erbsälzer

geographische Objekte:
 Brandis, Stadt im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Brandis (Schönewalde), Ortsteil von Schönewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Brandis, piemontesischer Name von Brandizzo, Gemeinde in der Provinz Turin, Italien
 Brandýs nad Orlicí, Stadt in der Tschechischen Republik (Brand(e)is an der Adler)
 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stadt in der Tschechischen Republik (Brand(e)is a.d. Elbe)
 Burg Brandis in der Gemeinde Lützelflüh, im Kanton Bern, Schweiz
 Burgruine Brandis, Burgruine bei Lana, Südtirol
 Schloss Brandis (Maienfeld), Schloss in Maienfeld, Graubünden
 Schloss Brandis (Sachsen), Barockschloss bei Brandis

Siehe auch:
 Brandys
 Brandi